Мариетт — фамилия. Известные носители:
 Мариетт, Жан (Jean Mariette, 1654—1742) — французский архитектор.
 Мариетт, Пьер-Жан (Pierre-Jean Mariette, 1694—1774) — французский гравёр.
 Мариетт, Николя (Nicolas Louis Mariette, ок. 1730 — ок. 1789) — французский краснодеревщик.
 Мариетт, Огюст (Auguste-Édouard Mariette, 1821—1881) — французский египтолог.